Са́ша И́лич (, ) — южнославянские имя и фамилия.
Известные носители:
 Илич, Саша (1970) — македонский футболист, вратарь.
 Илич, Саша (1972) — сербский футболист, вратарь.
 Илич, Саша (1977) — сербский футболист, полузащитник.